Gasté ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Gasté (1869–1910), französischer Maler 
 Loulou Gasté (1908–1995), französischer Komponist